2 miejscowości w Estonii:
 Käbiküla – wieś w prowincji Rapla, w gminie Kehtna.
 Käbiküla – wieś w prowincji Rapla, w gminie Märjamaa.